Jan Mączyński (1520–ok. 1587) – polski leksykograf
 Jan Mączyński (zm. 1651) – podkomorzy wieluński, dworzanin królewski
 Jan Mączyński (zm. 1698) – łowczy sieradzki
 Jan Józef Mączyński – podkomorzy sieradzki, wojski większy sieradzki
 Jan Antoni Mączyński (zm. 1791) – kasztelan spycimierski i sieradzki